Kevin Moore (Keb’ Mo’) – amerykański muzyk bluesowy, ur. 1951
 Kevin Moore (muzyk metalowy) – amerykański muzyk metalowy, ur. 1967
 Kevin Moore – reprezentujący Maltę lekkoatleta australijski (sprinter), ur. 1990